Die AEGON Eastbourne Trophy 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Eastbourne. Das Rasenplatzturnier war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 28. Mai bis 3. Juni 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 

 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Eastbourne